Gallië, de vernederlandste naam van de Latijnse benaming (Gallia) voor het westelijke gebied van Europa
 Gallium(III)oxide, een scheikundige benaming

Andere
 Gallia (automerk uit 1898)
 Gallia (automerk uit 1903)
 Gallia (reisorganisatie)